Симфо́ния (от  — созвучие) — гармоническое соединение, сочетание чего-нибудь, например: симфония цветов, симфония красок, симфония звуков и т. д. 

 Симфония — музыкальное сочинение для оркестра, обычно в трех или четырёх частях, иногда с включением голосов.
 Симфония — конкорданс, книга, в которой собраны из одного или нескольких сочинений места, состоящие из одних и тех же слов (так наз. конкорданция слов) или содержащие один и тот же смысл (так наз. реальная конкорданция).
 Симфония — музыкальный инструмент неясной специфики, упоминаемый в Септуагинте (Дан. 3:5, 3:10, 3:15).
 Симфония — православный (сформированный в Византийской империи) принцип взаимоотношений между церковной и светской властью.
 «Симфония» — марка стереофонической лампово-полупроводниковой радиолы первого класса, производимой в СССР в 60-х — 70-х годах.
 «Симфония» — навигационный комплекс для подводных лодок.
 «Симфония» — российская бронированная медицинская машина.
 Симфония — род растений из семейства .

Симфонии по номерам 

 Симфония № 1
 Симфония № 2
 Симфония № 3
 Симфония № 4
 Симфония № 5
 Симфония № 6
 Симфония № 7
 Симфония № 8
 Симфония № 9
 Симфония № 10
 Симфония № 11
 Симфония № 12
 Симфония № 13
 Симфония № 14
 Симфония № 15
 Симфония № 16
 Симфония № 17
 Симфония № 18
 Симфония № 19
 Симфония № 20
 Симфония № 21
 Симфония № 22
 Симфония № 23
 Симфония № 24
 Симфония № 25
 Симфония № 26
 Симфония № 27
 Симфония № 28
 Симфония № 29
 Симфония № 30
 Симфония № 31
 Симфония № 32
 Симфония № 33
 Симфония № 34
 Симфония № 35
 Симфония № 36
 Симфония № 37
 Симфония № 38
 Симфония № 39
 Симфония № 40
 Симфония № 41
 Симфония № 42
 Симфония № 43
 Симфония № 44
 Симфония № 45
 Симфония № 46
 Симфония № 47
 Симфония № 48
 Симфония № 49
 Симфония № 50

Симфонии, не обозначаемые номерами 
 Симфония (Берио)
 Симфония (Вагнер)
 Симфония (Григ)
 Симфония (Ипполитов-Иванов)
 Симфония (Корнгольд)
 Симфония (Скиербек)
 Симфония (Шоссон)
 Манфред (симфония) (Чайковский)

Ссылки 

 Подборка симфоний по библейской тематике